Ziguinchor (regio)
Ziguinchor (stad)